El evento de Persecución masculina del Campeonato Mundial de Biatlón de 2013 se llevó a cabo el 10 de febrero de 2013, donde participaron los 60 atletas más rápidos de la competición de sprint, en un circuito de 12,5 km.

Resultado
La carrera comenzó a las 11:00 (hora local).

Referencias

Campeonato Mundial de Biatlón de 2013